Сен-Тома () — топонимы французского (как правило) происхождения, связанные с именем апостола Фомы:

 Сен-Тома — коммуна в департаменте Верхняя Гаронна
 Сен-Тома — коммуна в департаменте Эна
 Сен-Тома-де-Конак